Шишханов — фамилия. Известные носители:
 Шишханов, Микаил Османович (1972) — российский предприниматель и финансист.
 Шишханов, Тамерлан Сосланбекович (1937—1983) — кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии.

 Шишханова, Любовь Башировна (1947) — солистка-органистка Ярославской филармонии, преподаватель Московской консерватории, Народная артистка России.